Svirce est un toponyme qui peut désigner :
Svirce, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
Svirce, un village de Serbie situé dans la municipalité de Medveđa, district de Jablanica ;
Svircë/Svirce, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Kamenicë/Kosovska Kamenica, district de Gjilan/Gnjilane (Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie).